ARHGAP21 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 957 амінокислот, а молекулярна маса — 217 331.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Активатори ГТФ-аз